San Martín eller San Martin kan avse:

San Martín Befriarens orden – en argentinsk orden instiftad 1943

Personer
 Fray Thomas de San Martín (1482–1555), grundare av Universidad Nacional Mayor de San Marcos i Lima, Peru
 Juan Zorrilla de San Martín (1855–1931), uruguayansk epiker

Helgon
 San Martín – flera helgon, se Saint Martin

Politiska ledare
José de San Martín (1778–1850), Argentinas nationahjälte, general och ledare för den södra delen av Sydamerikas kamp för självständighet från Spanien
 Joaquín de San Martín (1770–1854), president i El Salvador
 José María San Martín (1811–1857), president i El Salvador
 Ramón Grau San Martín (1881–1969), läkare och president två gånger i Kuba
 Alejandro Zorrilla de San Martín (1909–1987), uruguayansk politiker

Idrottspersoner
 Andrés San Martín (född 1978), argentinsk fotbollsspelare
 Carlos Aníbal San Martín (född 1971), argentinsk fotbollsspelare
 Horacio San Martín (född 1982), argentinsk rugbyfotbollsspelare
 Nelson San Martín (född 1980), chilensk fotbollsspelare
 Sylvia Iannuzzi-San Martín (född 1947), argentinsk fäktare

Sport

Fotboll
Club Atlético San Martín de Tucumán, en argentinsk fotbollsklubb
Club Atlético San Martín de San Juan, en argentinsk fotbollsklubb
San Martín de Mendoza, en argentinsk fotbollsklubb
Club Deportivo Universidad San Martín de Porres, en peruansk fotbollsklubb
San Martín de Porres de Pucallpa, en peruansk fotbollsklubb, spelar i staden Pucallpa

Geografi

Antarktis

San Martín (forskningsstation)

Argentina 

 Departamento de San Martín (kommun i Argentina, Corrientes), 
 Departamento de San Martín (kommun i Argentina, Santa Fe), 
 Departamento de San Martín (kommun i Argentina, San Juan), 
 Departamento de San Martín (kommun i Argentina, Santiago del Estero), 
 San Martín (kommunhuvudort i Argentina, Mendoza), 
 San Martín (kommunhuvudort i Argentina, San Juan), 
 San Martín (ort i Argentina, Catamarca), 
 Yapeyú (ort i Argentina), Corrientes, 
San Martín de los Andes

Se även
 General José de San Martín (olika betydelser)

Colombia 

 San Martín (kommun i Colombia, Meta, lat 3,70, long -73,70), 
 San Martín (ort i Colombia, Meta, lat 3,70, long -73,70), 
 San Martín (kommun i Colombia, Cesar, lat 7,97, long -73,57), 
 San Martín (ort i Colombia, Cesar, lat 8,00, long -73,51),

Guatemala 

 Municipio de San Martín Zapotitlán, kommun i Departamento de Retalhuleu
 San Martín Zapotitlán, kommunhuvudort, Departamento de Retalhuleu, 
 Municipio de San Martín Sacatepéquez, kommun i Departamento de Quetzaltenango
 San Martín Sacatepéquez, kommunhuvudort, Departamento de Quetzaltenango,

Mexiko 

 San Martin Texmelucan de Labastida, kommunhuvudort, Puebla, San Martín Texmelucan, 
 San Martín, Ocosingo, 
 San Martín, Moloacán, 
 San Martín, Jesús Carranza, 
 San Martín, Xiutetelco, 
 San Martín, Ixtepec, 
 San Martín, Tetela de Ocampo, 
 San Martín, San Luis de la Paz, 
 San Martín, Tlacoachistlahuaca, 
 San Martín, San Pedro Amuzgos, 
 San Martín, Aquismón, 
 San Martín, Libres, 
 San Martín, Tecoanapa, 
 San Martín, San Mateo del Mar, 
 San Martín, Acayucan, 
 San Martín, Delstaten Mexiko, Sultepec, 
 San Martín, La Perla, 
 San Martín, Salvador Alvarado, 
 San Martín, Soteapan, 
 San Martín, Hidalgo, Acaxochitlán, 
 San Martín, Salamanca, 
 San Martín, Mapimí, 
 San Martín, Santa María Jacatepec, 
 San Martín, Aguascalientes (El Zorrillo), 
 San Martín, San Miguel de Allende, 
 San Martín, Aguascalientes (La Cantera), 
 San Martín, Querétaro Arteaga, San Juan del Río, 
 San Martín de las Pirámides (kommun), Delstaten Mexiko, 
 San Martín de las Pirámides (kommunhuvudort), Morelos, 
 San Martín Huamelúlpam (ort), Oaxaca, 
 San Martín Texmelucan – i Puebla

Se även
San Martín de Bolaños – i Jalisco
San Martín de Hidalgo – i Jalisco

Peru 

 San Martín (region), 
 Tarapoto, distriktshuvudort, San Martín, Provincia de San Martín,

Spanien 

 San Martín del Río (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 San Martín del Río (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 San Martín de Valdeiglesias (kommun), Madrid, Provincia de Madrid, 
 San Martín de Valdeiglesias (kommunhuvudort), Madrid, Provincia de Madrid, 
 San Martín de Oscos (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias, 
 San Martín de Elines, ort, Kantabrien, Provincia de Cantabria,

USA 

 San Martin, Kalifornien, ort, Santa Clara County,

Se även
 Sankt Martin (olika betydelser)
 Saint Martin (olika betydelser)
 St. Martin's
 São Martinho
 Sânmartin

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Peruförgreningar